FCK kan syfta på

 FCK – en fotbollsklubb i Kaiserslautern, se FC Kaiserslautern
 FCK –  en fotbollsklubb i Köpenhamn, se FC Köpenhamn